Соревнования в прыжках с шестом у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 10 и 12 августа 2013 года. 

Золотую медаль завоевал немец Рафаэль Хольцдеппе опередивший лидера мирового сезона олимпийского чемпиона Рено Лавиллени и соотечественника Бьёрна Отто.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Финал 

PB — лучший результат в карьере, SP — лучший результат сезона, NM — без результата

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Прыжки с шестом (мужчины)